Fernanda Brass es una bailarina, modelo y bailarina brasileña. Nació en Coronel Fabriziano, estado de Minas Gerais el 21 de julio de 1984. En ocasiones también llamada Fernanda Braz.

Trayectoria 
Bailó durante cuatro años en el programa (2002- 2006) Mekano del canal Mega de la televisión chilena. También le correspondió participar en breves sketches humorísticos con otros miembros del llamado Team Mekano que concentraba a los más destacados bailarines en las últimas temporadas del programa.
 
Se casó tempranamente a la edad de 16 años con el ese entonces estudiante de psicología Raúl Jiménez. La pareja se conoció en un viaje de este último a Brasil en el año 2000. Tras un año de pololeo, se casaron el 16 de junio de 2001 en la ciudad de Coronel Fabriziano, Minas Gerais, donde vivía la adolescente con su familia. Posteriortmente se radicaron en Chile. La relación duró algo más de tres años.

En 2015 Brass dio a conocer su conversión al cristianismo.

Trabajos 
Durante un tiempo hizo presentaciones junto a Amanda Cibeli (ahora casada y residiendo en la ciudad de Monterrey, México) y Yanina Halabi con quienes formó el grupo de baile llamado Sexy FAY que se presentaba en pubs, discotheques y esporádicamente en televisión. Ocasionalmete se le ve bailando junto a otros de sus ex compañeros de programa y otros bailarines del programa de Rojo, Fama contra fama con quines forma el denominado Team de Chile. Durante el verano de 2008 aceptó la propuesta del empresario Ernesto Belloni para participar de la revista "Bellas en el Caño y Don Che con la Caña", junto a figuras como Pamela Díaz y Pamela Sosa. Ha participado en el programa Teatro en Chilevisión de la televisión chilena producido y transmitido por el canal Chilevisión. Es habitual ver sus fotografías en sitios como www.terra.cl, www.sedu.tv y www.lun.cl.

Características físicas 
Mide 1,69 m

Pesa 58 kg

Sus medias anatómicas son: busto 90 cm, cintura 62 , caderas 100 cm

Referencias 

Modelos femeninas de Brasil
Mekano